Toto je seznam obcí v departementu Hérault ve Francii:

Reference

Externí odkazy 
 

 
Hérault